Кампань:
 Кампань — коммуна во Франции, департамент Дордонь.
 Кампань — коммуна во Франции, департамент Ланды.
 Кампань — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Кампань — коммуна во Франции, департамент Эро.

См. также 
 Кампань-д’Арманьяк
 Кампань-ле-Эден
 Кампань-ле-Эден
 Кампань-сюр-Ариз
 Кампань-сюр-Од